Technisches Rathaus bezeichnet folgende Gebäude in Deutschland:

 Technisches Rathaus (Frankfurt am Main)
 Technisches Rathaus in Freiburg, siehe Rathaus (Freiburg im Breisgau)
 Technisches Rathaus Gelsenkirchen, siehe Rathaus Buer
 Technisches Rathaus (Herford)
 Technisches Rathaus (Ingolstadt), Spitalstraße 3
 Technisches Rathaus (Ingolstadt; in Planung), siehe Ingolstadt Hauptbahnhof #Zukunft
 Technisches Rathaus (München) im Bezirk Berg am Laim
 Altes Technisches Rathaus, siehe Städtisches Hochhaus (München) im Bezirk Altstadt-Lehel
 Technisches Rathaus Wolgast